Fjarðarheiði steht für: 

 Fjarðarheiði (Austfirðir), eine Hochebene östlich von Egilsstaðir in der Nähe des Heiðarvatn im Osten Islands
 Fjarðarheiði (Papafjörður), eine Hochebene nordöstlich von Höfn am Papafjörður im Südosten Islands